Sega Superstars — серия компьютерных игр в жанре кроссовера, включающая в себя различных персонажей компании Sega. В серию входят четыре игры: Sega Superstars, Sega Superstars Tennis, Sonic & Sega All-Stars Racing и Sonic & All-Stars Racing Transformed. Первой игрой в которой присутствовали персонажи разных игр от Sega была Fighters Megamix, но официально она не входит в серию Sega Superstars.

Sega Superstars 

Игра разработана специально для EyeToy. Представляет собой подборку из 12 мини-игр, в которых надо играть с помощью рук. Единственная игра серии разработанная Sonic Team и спродюсированная Юдзи Накой.

Sega Superstars Tennis 

В Sega Superstars Tennis присутствуют 16 игровых персонажей из десятка франчайз компании Sega, таких как Space Channel 5, Super Monkey Ball, Jet Set Radio и т. д. Всего представлено пять персонажей из вселенной синего ежа, шесть камео, а также два поля — «Green Hill» и «Scrap Brain». На выбор игроку даётся три режима игры. В версиях на Xbox 360 и PS3 присутствует мультиплеер.

Sonic & Sega All-Stars Racing 

Sonic & Sega All-Stars Racing — аркадная гонка, в котором участвуют самые разные персонажи из игр компании Sega. В игре доступны двадцать игровых персонажей. В версии для Xbox 360 можно играть Банджо и Каззо: персонажами серии игр Banjo-Kazooie, и своего аватара, а в версии для Wii — за Mii.

Sonic & All-Stars Racing Transformed 

Sonic & All-Stars Racing Transformed — игра в жанре гонок, выпущенная в конце 2012 года, продолжение Sonic & Sega All-Stars Racing.

Серии игр, представленные в Sega Superstars

Оценки критиков 

Все три игры получили высокие оценки от критиков. Критики хвалили серию игр за хорошую графику, музыку и большое количество персонажей, присутствующих в серии. Сайт GameZone в своём обзоре на Sega Superstars назвал игру «солидной», имеющей огромный потенциал для продолжения. Серия увидела в итоге 2 продолжения: Sega Superstars Tennis и Sonic & Sega All-Stars Racing. Эти игры были также хорошо оценены критиками. Средняя оценка игре Sega Superstars Tennis по версии сайта Game Rankings, составила 70 %, а Sonic & Sega All-Stars Racing — 74 %.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт игры Sega Superstars
 Официальный сайт игры Sega Superstars Tennis
 Микро-сайт игры Sonic & Sega All-Stars Racing